Into the Storm ist der Originaltitel folgender Filme:

 Blut, Schweiß und Tränen (Film), US-amerikanisch-britischer Spielfilm von Thaddeus O’Sullivan (2009)
 Storm Hunters, US-amerikanischer Spielfilm von Steven Quale (2014)